Der Name Ciudad Vieja bezeichnet

 Ciudad Vieja (Sacatepéquez), eine Kleinstadt in Guatemala
 einen Stadtteil der uruguayischen Hauptstadt Montevideo, siehe Ciudad Vieja (Montevideo).
 Ciudad Vieja (San Salvador)